Jméno a příjmení Tomáš Hájek má více nositelů:

 Tomáš Hájek (* 1964) – český spisovatel
 Tomáš Hájek (fotbalista, 1991) (* 1991) – český fotbalista
 Tomáš Hájek (fotograf) (* 1978) – český fotograf a cestovatel
Tomáš Hájek (výtvarník) (* 1970) – český řezbář